Das Nature Valley International 2019 war ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 29. Juni 2019 in Eastbourne stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Antalya die Turkish Airlines Open Antalya gespielt, die genau wie das Nature Valley International zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Letztjähriger Titelträger waren Mischa Zverev im Einzel sowie die Paarung aus Luke Bambridge und Jonny O’Mara im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 684.080 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 745.880 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Juni 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers; hinzu kamen zwei Lucky Loser:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Eastbourne